Le tournoi de tennis de Moselle 2006 s'est déroulé du 2 au 8 octobre à Metz.

Faits marquants 
 Novak Djokovic remporte le tournoi en simple en battant Jürgen Melzer en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, Richard Gasquet et Fabrice Santoro s'imposent face à Julian Knowle et Jürgen Melzer.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Article connexe 
 Saison 2006 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

Moselle 2006
ATP 2006
Tennis en France en 2006
Tennis en octobre 2006